Furuya kan som auktorsförkortning betyda:

 Hidetaka Furuya
 Kouhei F. Furuya

Robotskapade auktorsförkortningar